Бонфон може да се односи на:

 Бонфон (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бонфон (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез